

Biologia 
 Cellula NK – cellula natural killer del sistema immunitario

Codici 
 NK – codice vettore IATA di Spirit Airlines
 NK – codice ISO 3166-2:CD di Nord-Kivu (Repubblica Democratica del Congo)
 NK – codice ISO 3166-2:HU di Nagykanizsa (Ungheria)
 NK – codice ISO 3166-2:MW di Nkhotakota (Malawi)

Sport 
 NK – abbreviazione di Nogometni Klub nella denominazione di squadre calcistiche dei paesi della ex-Jugoslavia

Altro 
 nK – simbolo del nanokelvin
 NK – targa automobilistica del distretto di Neunkirchen (Austria)
 NK – targa automobilistica del circondario di Neunkirchen (Germania)
 NK – targa automobilistica di Salonicco (Grecia)
 Nk – rete sociale polacca, in precedenza chiamata nasza klasa
 NK – cantante ucraina